Plesnivec může znamenat:

 chata Plesnivec – horská chata v Belianských Tatrách na Slovensku
 plesnivec (rod) – rod rostlin z čeledi hvězdicovitých
 plesnivec alpský – horská květina